Park Świętokrzyski w Warszawie – park położony między Pałacem Kultury i Nauki a ul. Świętokrzyską
 Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z polskich parków narodowych, obejmujący Góry Świętokrzyskie